Wyniki Grand Prix Włoch, trzynastej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2006.

Po wyścigu Michael Schumacher ogłosił, że kończy karierę w Formule 1 po zakończeniu sezonu 2006.Robert Kubica stanął na podium po raz pierwszy w wyścigu Formuły 1.

Lista startowa

Sesje treningowe

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"|5
| Michael Schumacher
|16, 23-53
|align="center"|32
|-
|align="center"|3
| Kimi Räikkönen
|1-15
|align="center"|15
|-
|align="center"|17
| Robert Kubica
|17-22
|align="center"|6
|}

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 http://www.formula1.com
 http://www.formula1.pl

2006
Wlochy
2006 we Włoszech